Kugelberg ist der Name: 

 des Burgstalls Kugelburg auf dem Kugelberg (Goldbach) bei Goldbach in Unterfranken, Bayern
 eines Berges bei Thalfingen in Bayern, siehe Kugelberg (Thalfingen)
 ein Berg Kugelberg (Hessenliede) (505,1 m), mit dem Schloss Bieberstein, Gemarkung Langenbieber, Landkreis Fulda, Hessen
 eine Anhöhe bei Dorndorf (Illerrieden) in Baden-Württemberg
 eine Anhöhe bei Hohentengen in Bayern
 eine Anhöhe und gleichzeitig ein Stadtteil von Weißenfels in Sachsen-Anhalt
 eine Anhöhe und gleichzeitig ein Ortsteil von Dossenheim-sur-Zinsel im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Kugelberg (Gemeinde Gratwein-Straßengel), eine Anhöhe in der Steiermark im Gebiet der Gemeinde Gratwein-Straßengel
 der höchsten natürlichen Erhebung Ostfrieslands bei Neufirrel
 eines Naturschutzgebiets im Landkreis Reutlingen in Baden-Württemberg: Kugelberg (Naturschutzgebiet)

Kugelberg ist
 der Name des Niederadelsgeschlechtes der von Kugelnberg (Adelsgeschlecht) (von Kugelberg) im Raum um Aschaffenburg und Würzburg, nach 1258 urkundlich nicht mehr erwähnt, Stammsitz war die Kugelburg bei Goldbach (Unterfranken)

Kugelberg ist der Familienname folgender Personen: 

 Björn Kugelberg (1905–1980), schwedischer Sprinter
 Eric Kugelberg (1913–1983), schwedischer Neurophysiologe
 Erik Kugelberg (1891–1975), schwedischer Leichtathlet
 Robert Kugelberg (1886–1964), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Kugelstein